Personatges:
 Murakami (emperador): (926-967), emperador del Japó.
 Haruki Murakami: (1949), escriptor japonès.
 Llocs:
 Murakami (Niigata): ciutat a la Prefectura de Niigata, Japó.